Dustin Brown e Paul Hanley eram os atuais campeões mas decidiram não participar juntos este ano. Brown jogou ao lado de Christopher Kas e derrotou Hanley e Lukáš Dlouhý na primeira rodada. Julian Knowle e Filip Polášek conquistaram o título, derrotando Brown e Kas na final por 6–3, 6–2.

Cabeças de chave

  'Julian Knowle /  Filip Polášek (Campeões)
  Lukáš Dlouhý /  Paul Hanley (Primeira rodada)

<li>  František Čermák /  Michal Mertiňák (Quartas de final)
<li>  Daniele Bracciali /  Potito Starace (Quartas de final)

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas

D